2 miejscowości w Polsce: 
 Sołki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dobre 
 Sołki – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Rajgród